Bahama Mama steht für:

 Bahama Mama (Cocktail), Cocktail aus mehreren Rum-Sorten, Likör und Fruchtsäften
 Bahama Mama (Boney M.), Single von Boney M. (1979), siehe Boney M./Diskografie #Singles
 Bahama Mama, B-Seite einer Vinyl-Single von Jimmy Makulis (1957), siehe Jimmy Makulis #Diskographie (Deutschland)
 Bahama Mama, B-Seite einer Vinyl-Single von John D. Loudermilk (1967), siehe John D. Loudermilk #Diskografie – Singles (in Klammern Aufnahmedatum)
 Bahama Mama, Single von 4Lyn (2001), siehe 4Lyn #Singles
 Bahama Mama, Titel der 16. Folge der Sitcom The Millers (2013)
 Bahama Mama, Titel der 217. Folge der Zeichentrickserie American Dad (2016), siehe American Dad/Episodenliste
 Bahama Mama, Titel auf dem Album Montenegro Zero von Haiyti (2018)